Knizia ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Knizia (1927–2012), deutscher Wissenschaftler, Vorstandsvorsitzender der Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen AG
 Reiner Knizia (* 1957), deutscher Spieleautor